Гисабуруага (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 6,32 км². Население — 201 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

История 
Город основан в 1519 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Guizaburuaga en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи